Alan Toovey, (1987 -), un joueur de football australien.
 Andrew Toovey (1962 -) un compositeur anglais.
 Ayden Toovey (1995 -), un coureur cycliste australien.
 Edwin Toovey (1826 - 1906), peintre belge ;
 Geoffrey "Geoff" Toovey, (1969 -), un rugbyman australien.
 Shawn Toovey (1983 -), acteur américain.